Russell kan som auktorsförkortning betyda:

 Dale Alan Russell
 Barry C. Russell
 Frederick Stratten Russell
 John Lewis Russell
 Loren K. Russell
 Louise M. Russell
 Patrick Russell
 Robert J. Russell
 R.W. Russell
 Alexander Russell

Robotskapade auktorsförkortningar